Henri de Bourbon peut faire référence à :
 Henri de Bourbon (1544-1611), vicomte de Lavedan ;
 Henri de Bourbon (1545-1560), fils de Charles de Bourbon et de Philippes de Montespedon ;
 Henri de Bourbon (1551-1552), duc de Beaumont ;
 Henri de Bourbon (-1560), marquis de Beaupréau ;
 Henri de Bourbon (1552-1588), prince de Condé ;
 Henri de Bourbon (1573-1608), duc de Montpensier ;
 Henri de Bourbon (1575-1647), marquis de Malause ;
 Henri de Bourbon (1588-1646), prince de Condé ;
 Henri de Bourbon (1601-1682), duc de Verneuil, bâtard légitimé d'Henri IV et de Catherine Henriette de Balzac d'Entragues ;
 Henri de Bourbon (1654-1706), marquis de Malause ;
 Henri de Bourbon (1667-1670), duc de Bourbon ;
 Henri de Bourbon (1672-1675), comte de Clermont ;
 Henri de Bourbon (1823-1870), duc de Séville ;
 Henri de Bourbon (1848-1894), duc de Séville ;
 Henri de Bourbon (1851-1905), prince de Parme, comte de Bardi ;
 Henri de Bourbon (1867-1937), comte de Provence et duc de Normandie ;
 Henri de Bourbon (1873-1939), « duc de Parme » ;
 Henri de Bourbon (1891-1936), marquis de Balboa ;
 Henri-Charles-Louis de Bourbon (Naundorff), Dauphin de France (1899 - 1960) ;
 Henri de Bourbon (1955-), grand-duc de Luxembourg ;
 Henri de Bourbon (2019), « duc de Touraine » ;
 Henri de Bourbon (1553-1610), plus connu sous le nom de Henri IV, premier roi de France et de Navarre.